Catherine de Saxe est le nom donné à plusieurs princesses et consorts saxonnes :

Catherine de Saxe (1395-1442), électrice et duchesse consort de Saxe et margravine consort de Misnie, fille de Henri  de Brunswick, duc de Brunswick-Lunebourg et prince de Lunebourg et de Brunswick-Wolfenbüttel et de Sophie de Poméranie, mariée à Frédéric  de Saxe.
Catherine de Saxe (1421-1476), électrice et margravine consort de Brandebourg, fille de la précédente et de Frédéric , électeur et duc de Saxe et margrave de Misnie, mariée à Frédéric II de Brandebourg.
Catherine de Saxe (1453-1534), duchesse consort de Münsterberg, fille de Guillaume III, margrave de Misnie et landgrave de Thuringe, et d'Anne de Luxembourg, duchesse de Luxembourg, mariée à Henri II de Münsterberg.
Catherine de Saxe (1468-1524), archiduchesse d'Autriche, fille d'Albert III, duc de Saxe et margrave de Misnie, et de Sidonie de Bohême, mariée à Sigismond d'Autriche.
 Catherine de Saxe (1487-1561), duchesse consort de Saxe, margravine consort de Misnie et dame de Freiberg, fille de Magnus II, duc de Mecklembourg-Schwerin, et de Sophie de Poméranie, mariée à Henri IV de Saxe.

Saxe
Homonymie
Homonymie de personnes
Homonymie dynastique